Конгломерат може да се отнася до:

 Конгломерат (компания)
 Конгломерат (геология)